Fisker peut signifier :

Personnes 

 Henrik Lorenz Fisker, un amiral et officier danois du .
 Maria Fisker (1990-), handballeuse danoise.
 Henrik Fisker, designer danois et fondateur d'entreprises automobiles.
 Fisker Peder Andersen qui, en partenariat avec H M Nielsen, a créé la marque danoise de motos Nimbus (moto).
 Fisker, un nom de famille scandinave.

Automobiles 
 Fisker Karma, une voiture électrique à prolongateur d'autonomie de Fisker Automotive.
 Fisker EMotion, une berline électrique du constructeur américain Fisker Inc..
 Fisker Ocean, un SUV électrique du constructeur américain Fisker Inc..
 Fisker Pear, un crossover urbain du constructeur américain Fisker Inc..

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme